Svetovni pokal v alpskem smučanju 1981 je petnajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 3. decembrom 1980 in 28. marcem 1981. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Marie-Theres Nadig in Phil Mahre.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1981
1981 v športu